Kompressor har flere specialiseringer:
Gaskompressor – inkl. autoteknik
Kompressor (signalbehandling)